Lugovi je lahko:
 Lugovi, Maglaj (Bosna in Hercegovina)
 Lugovi, Pljevlja (Črna gora)